Травница:
 Травница (пение) () — хоровое пение без инструментов главным образом от области Липтова, области Горегронья, области Подполянья и области Горный Земплин.
 Травница () — деревня в Словакии.
 Травница (водяная баня) — устройство для приготовления отваров и блюд.
       Травница (человек) - занимается сбором трав и приготовление отваров.